Нефёдовский сельсовет

 Нефёдовский сельсовет — в Волоколамском районе Московской области (до 1954)
 Нефёдовский сельсовет — в Серпуховском районе Московской области (до 1994)